Hippocrates (Gr.  - Paardentemmer) is de naam van enkele personen uit de Griekse Oudheid:

 Hippocrates van Gela - tiran op Sicilië (ca. 500 v.Chr.)
 Hippocrates van Athene - grootvader (langs moederszijde) van Perikles
 Hippocrates van Kos - arts (ca. 460-377 v.Chr.)
 Eed van Hippocrates
 Hippocrates van Chios - wiskundige (ca. 430 v.Chr.)